Романија има више значења:
 Романија (планина), планина и регија у Републици Српској, БиХ
 Романија (Фиренца), насеље у округу Фиренца, Италија
 Романија (албум), албум Халида Бешлића

или:
 Равна Романија, насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 САО Романија, аутономна област Републике Српске

фудбалски клуб:
 ФК Романија, Пале
 ФК Слободна Романија, Пале — бивши назив за ФК Романија, Пале

или:
 назив за Румунију, на многим језицима
 бивши назив Византијско царство (Источно римско царство)

Види још 
 Подроманија, насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Румунија (вишезначна одредница)